Gemeenten:
 Adamów (gemeente in powiat Łukowski), gemeente in woiwodschap Lublin
 Adamów (gemeente in powiat Zamojski), gemeente in woiwodschap Lublin

Plaatsen:
 Adamów (powiat Łukowski), plaats in woiwodschap Lublin
 Adamów (powiat Zamojski), plaats in woiwodschap Lublin